La Flamengrie ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 La Flamengrie (Aisne)
 La Flamengrie (Nord)